Вдали от обезумевшей толпы:
 «Вдали от обезумевшей толпы» () — роман Томаса Харди 1874 года издания. Названием является часть строки из «Элегии на сельском кладбище» Томаса Грея.

Экранизации 
 «Вдали от обезумевшей толпы» — немой фильм 1915 года, Великобритания. Считается утраченным.
 «Вдали от обезумевшей толпы» — фильм 1967 года, Великобритания, режиссёр — Джон Шлезингер.
 «Вдали от обезумевшей толпы» — телефильм 1998 года, Великобритания.
 «Вдали от обезумевшей толпы» — фильм 2015 года, Великобритания—США, режиссёр — Томас Винтерберг.

Название в массовой культуре 
 «Вдали от обезумевшей толпы», название серии 20 в аниме Kill la Kill.
 «Far from the Maddening Crowds», альбом 1997 года британского музыканта Chicane.
 «Far from the Maddening Crowds», альбом 2004 года датской хеви-металл групп группы Wuthering Heights.